Llegó el Recreo puede referirse a:

 La serie animada de Disney "Llegó el recreo", más conocida como Recreo.
 La película animada Llegó el Recreo.